Der Shanghai-Marathon ( engl. Shanghai International Marathon) ist ein Marathon in Shanghai, der seit 1996 stattfindet. Er wird vom chinesischen Leichtathletikverband und vom Sportverband Shanghai organisiert. Zum Programm gehört auch ein Halbmarathon.

Strecke 
Sowohl Marathon wie auch Halbmarathon beginnen auf der Century Plaza und haben das Minhang-Stadion zum Ziel.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:07:14 h, Paul Kipchumba Lonyangata (KEN), 2015
 Frauen: 2:20:36 h, Yebrgual Melese (ETH), 2018

Siegerliste 
Quelle: ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (mit englischer Version)
 Shanghai-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Shanghai-Marathon auf marathonguide.com (mit Läuferkommentaren)

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in China
Marathon
Gegründet 1996